Högforstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Högforstjärnen, Västmanland, sjö i Ljusnarsbergs kommun,  (10,9 ha)
Högforstjärnen, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun,  (11,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn